New Lisbon puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

New Lisbon, pueblo en el Estado de Nueva York;
New Lisbon, ciudad en el Estado de Wisconsin;
Municipio de New Lisbon, en el Estado de Misuri.